Michael Cimino peut désigner :
 Michael Cimino (1939-2016), un réalisateur, scénariste, producteur et écrivain américain ;
 Michael Cimino (1999-), un acteur américain.